Rudawa ist der Name von:

 Rudawa (Bystrzyca Kłodzka), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Rudawa (Fluss), ein Nebenfluss der Weichsel, in die sie im Stadtbezirk Zwierzyniec von Krakau (Woiwodschaft Kleinpolen) einmündet 
 Rudawa (Zabierzów), ein Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen